Kamersymfonie nr. 3 (Weinberg) -kamersymfonie van Mieczysław Weinberg
 Kamersymfonie nr. 3 (Holmboe) -kamersymfonie van Vagn Holmboe